Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad.

Heren

Teams 
Groep A: Colombia, Frankrijk, Guinee, Mexico
Groep B: Brazilië, Japan, Nigeria, Spanje
Groep C: El Salvador, Ghana, Hongarije, Israël
Groep D: Bulgarije, Guatemala, Thailand, Tsjechoslowakije

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinales 

Bulgarije-Israël eindigde na verlengingen onbeslist, er was in de reglementen niet voorzien in een strafschoppenserie. Door loting met een muntstuk werd Bulgarije als winnaar aangewezen.

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1968

Voetbal
1968
Voetbal in 1968